Gävert eller Gäfvert är ett efternamn, som burits av bland andra:

Hans Åke Gäfvert
Jan Gävert
Lars-Olof Gävert
Pär Gäfvert

Se även
Agfa-Gevaert